Onderdistrict in Indonesië
 Kalongan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kepulauan Talaud in de provincie Noord-Celebes
Plaats in Indonesië
 Kalongan (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Kalongan (Ungaran Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java